Булдако́в, Булдачёв — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Булдаков, Андрей Анатольевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Булдаков, Андрей Васильевич (род. 1966) — советский и российский солист балета, Народный артист Российской Федерации. 
 Булдаков, Владимир Прохорович (род. 1944) — российский историк, доктор наук.
 Булдаков, Геннадий Никанорович (1924—1990) — советский архитектор, академик архитектуры, народный архитектор СССР.
 Булдаков, Евгений Фёдорович (род. 1950) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, лауреат Государственной премии СССР.
 Булдаков, Иван Иванович (1903—1987) — советский военный инженер, инженер-контр-адмирал.
 Булдаков, Игорь Васильевич (1930—1979) — советский гребец.
 Булдаков, Лев Александрович (1927—2014) — учёный-токсиколог, академик РАМН, Лауреат Государственной премии СССР.
 
 Булдаков, Николай Михайлович (1802—1849) — русский государственный деятель, действительный статский советник, симбирский губернатор.
 Булдаков, Тимофей Михайлович — русский мореход XVII века.

Булдакова 
 Булдакова, Людмила Степановна (до 1959 года — Мещерякова; 1938—2006) — советская волейболистка.

Топоним 
 Булдакова — деревня в Камышловском районе Свердловской области России.